Riječ Gad ima više značenja:

 Gad (praotac), jedan od sinova Jakova, praoca Izraela
 Gad (pleme), jedno od 12 izraelskih plemena
 G.A.D., drugi studijski album Hladnog piva